

Cinema
Gli invisibili – film del 1988 diretto da Pasquale Squitieri
Gli invisibili - Esordi nel cinema italiano 2000-2006 – film documentario del 2007 diretto da vari registi
Gli invisibili (Time Out of Mind) – film del 2014 diretto Oren Moverman
Gli invisibili (Die Unsichtbaren) – film del 2017 diretto Claus Räfle

Letteratura
Gli invisibili (Wave Without a Shore) – romanzo del 1981 di Carolyn J. Cherryh
Gli invisibili – romanzo del 1987 di Nanni Balestrini
Gli invisibili - La storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia – romanzo del 2015 di Mirella Serri
Gli invisibili – serie di romanzi di Giovanni Del Ponte